Amerikai Egyesült Államok
San Gabriel (Kalifornia)
 Ecuador
San Gabriel (Ecuador)
 Fülöp-szigetek
San Gabriel (La Union)
 Guatemala
San Gabriel (Suchitepéquez)
 Mexikó
San Gabriel (Durango)
San Gabriel (Guanajuato
San Gabriel (Jalisco)
San Gabriel Chilac, Puebla
San Gabriel Mixtepec, Oaxaca